Therbu ist der Name von

 Joseph Therbu (?–?), deutscher Steinmetz- und Maurermeister sowie Architekt im 18. Jahrhundert
 Laurids de Therbu (?–?), Kartograf und Zeichner im 18. Jahrhundert sowie Lieutnant Ingenieur
 Servatius Therbu (?–1813), deutscher Pastor und Guardian in Königstein